Seavey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frederick C. Seavey
 Jean L. Seavey